Ломас де лос Анхелес има више значења:

 Ломас де лос Анхелес (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ломас де лос Анхелес, Ел Роблар (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику